Пендели — греческий топоним. Может означать:

  — село в Аттике.
 Неа-Пендели — малый город, пригород Афин.
 Пендели (Аттика) — малый город, пригород Афин.
 Пендели (дим) — община.
  — село в Эпире.
 Пендели или Пенделикон — гора в Аттике.
 Пентела () — древний дем в аттической филе .